Союзническая война — название трёх вооружённых конфликтов античности:

 Союзническая война (357—355 до н. э.) — Афин против союзников по Второму Афинскому Морскому Союзу.
 Союзническая война (220—217 до н. э.) — государств Эллинского союза против Этолийского Союза.
 Союзническая война (91—88 до н. э.) — Римской Республики против италийцев.